

Канюки — село в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Канюки — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Канюк